Steinernes Tor steht für:

 Steinernes Tor (Antofagasta) (La Portada), Felsformation im Meer vor Antofagasta, Chile
 Steinernes Tor (Tirol), Gebirgspass in den Brandenberger Alpen, Österreich
 Steinernes Tor (Zagreb) (Kamenita Vrata), Teil der Stadtmauer von Zagreb, Kroatien 

Siehe auch:
 Steintor